Libisch voetbalelftal (mannen)
 Libisch voetbalelftal (vrouwen)